(1981–), chanteuse suédoise ;
  (1954–), journaliste suédois ;
 Per Björn Sigvardsson Ranelid (1949–), auteur suédois.

Articles connexes 
 Sigvard
 Sigurdsson